Xinlun () bezeichnet folgende Werke:

Xinlun (Huan Tan) von Huan Tan ()
Xinlun (Liuzi), auch Liuzi xinlun (), von Meister Liu (Liuzi), d. h. von Liu Zhou  (oder von Liu Xie )